George Allman kan syfta på bland andra:

 George James Allman (1812–1898), irländsk naturforskare
 George Johnston Allman (1824–1904), irländsk matematiker